En Thaïlande, Lopburi peut désigner :
 Lopburi, chef-lieu de la Province de Lopburi
 la Lopburi, un bras du fleuve Chao Phraya